Валуй — река в Белгородской области. Длина реки — 68 км, площадь её водосборного бассейна — 1340 км². Берёт начало близ села Хлевище Алексеевского района. Течёт на юго-запад по песчаной равнине, покрытой мелким лесом, местами прерываемой меловыми холмами.

Правый берег Валуя возвышенный, местами обрывистый и крутой, левый — на всем течении реки — низменный. В 4 км ниже города Валуйки впадает в реку Оскол. Дно реки большею частью иловатое, местами песчаное или глинистое. Ширина реки нигде не превосходит 50 метров при глубине до метра. Из рыб в ней ловятся преимущественно чебаки, сомы, судаки.

Основные поселения: Валуй, Ливенка, Валуйки, Рождествено. В Валуйках имеется несколько мостов через реку.

Впадают реки (км от устья)
 16 км: река Верхний Моисей (Мосей, Масей)
 24 км: река Полатовка (Палатовка)
 34 км: река Сенная

Примечания

Литература 
 

Реки Белгородской области
Притоки Оскола